Йосифон — многозначный термин.

 Йосифон — гора вулканического происхождения на Голанских высотах на территории Израиля, недалеко от границы с Сирией.
 Йосифон — древнееврейская книга, написанная по произведениям Иосифа Флавия.